Скандинавский монетный союз (, , ) — монетный союз, заключённый между Данией и Швецией 5 мая 1873 года, когда страны уравняли стоимости своих валют по отношению к золоту, содержание которого устанавливалось в 0,4032258 грамма. 16 октября 1875 года было подписано дополнительное соглашение, согласно которому Норвегия, состоявшая в то время в союзе со Швецией, но сохранявшая полную внутреннюю автономию, становилась членом союза с 1 апреля 1876 года. Союз явился одним из заметных результатов политического движения за объединение Скандинавии в XIX веке.

История 

В результате вступления в этот союз Швеция сменила старое название своей валюты — риксдалер, на новое — крона (). Валюта Дании к тому времени уже называлась крона (), так же как и норвежская крона (). Все три названия означают «корона», а разница в написании обусловлена лишь различиями в скандинавских языках.

Ранее денежной единицей Дании был датский ригсдалер, равный 96 скиллингам, а в Норвегии — спесидалер.

Союз обеспечивал фиксированный курс обмена и стабильность валют. Но каждая страна продолжала выпускать свою собственную валюту. Гарантии союза привели со временем к ситуации, когда три валюты принимались к оплате практически на равных условиях почти на всей территории стран союза.

В 1905 году политический союз между Швецией и Норвегией был расторгнут, но это никак не сказалось на валютных отношениях. Вместо этого конец союзу положила Первая мировая война, с началом которой страны прекратили обеспечивать монеты золотом. Последовавший переход на бумажные банкноты привёл к снижению курса датской кроны по отношению к золоту ниже номинала уже в октябре 1915 года, также как и норвежской — в декабре того же года. Разница в курсах была существенно не в пользу шведской кроны, паритет которой к золоту восстановился к концу 1922 года.

После отмены хождения золотых монет в Швеции (8 февраля 1916 года) последовали изменения к договору о союзе, которые привели к переходу на монеты из железа (в Швеции с 20 мая 1917 года), а потом на медно-никелевые монеты (в Швеции с 18 июня 1920 года). Датские и норвежские монеты, которые продолжали чеканить согласно договору, потеряли, между тем, статус законного платёжного средства на территории Швеции с 6 октября 1924 года. Более того, с 1 мая 1924 года был введён запрет на ввоз датской и норвежской валют на территорию Швеции. Пересекающий границу мог иметь с собой лишь некоторое количество этих валют для собственных нужд общей суммой не более 5 крон.

Официально Скандинавский монетный союз так и не расторгался, но он утратил какое-либо значение в 1924 году.

См. также 
 Центральный банк Швеции
 Валютная политика Швеции
 Экономика Швеции
 Экономика Дании
 Экономика Норвегии

Примечания 

Скандинавия
Международные договоры Дании
Международные договоры Норвегии
Международные договоры Швеции
Монетные союзы
1873 год в политике
Май 1873 года
1875 год в политике
Октябрь 1875 года